

Geografia

Austria 
 Inzenhof – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing
 Inzenhof – gmina katastralna Pitten w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Neunkirchen

Niemcy 
 Inzenhof – dzielnica gminy Pilsach w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz, w kraju związkowym Bawaria